G. M. Dimitrov (1903-1972), polític búlgar
 Gueorgui Dimitrov (1903-1972), primer ministre búlgar
 Gueorgui Dimitrov Dimitrov, sociòleg búlgar
 Gueorgui Dimitrov (esquiador) (nascut el 1930), esquiador búlgar
 Gueorgui Dimitrov Níkolov, futbolista búlgar (1931-1978)
 Gueorgui Gueorguíev Dimitrov, futbolista búlgar (1959-2021)
 Gueorgui Dimitrov (futbolista, 1966), futbolista búlgar
 Gueorgui Dimitrov (futbolista, 1992), futbolista búlgar
 Gueorgui Dimitrov (compositor), compositor